Ranhados (Mêda), een plaats in de Portugese gemeente Mêda
 Ranhados (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu